Gustaf Adolf Boltenstern sr. (1861-1935), Zweeds ruiter
 Gustaf Adolf Boltenstern jr. (1904-1995), Zweeds ruiter